Wangen (França), municipi francès al departament del Baix Rin (regió d'Alsàcia)
 Wangen (Schwyz), municipi al districte de March (cantó de Schwyz, Suissa)
 Wangen an der Aare, municipi al districte de Wangen (cantó de Berna, Suïssa)
 Districte de Wangen, districte del Cantó de Berna (Suïssa)